Austria:
 Weinbach – rzeka, dopływ Innbach

Niemcy:
 Weinbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg